ДМСУ — акронім, яким позначається:
 Державна міграційна служба України
 Державна митна служба України (1996)
 Державна митна служба України (2019)